Каракуль — порода овець

Каракуль — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Каракуль — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область

Каракуль — місто, Бухарська область

Каракуль — високогірне озеро на Памірі

Див. також 
 Каракул
 Кара-Куль